Drittes Reich als Umschreibung für ein Reich, das auf ein zweites Reich folgt und zeitlich vor einem vierten Reich liegt, steht für:

 Drittes Reich, zeitgenössischer Propagandabegriff der Nationalsozialisten zwischen 1919 und 1939
 Drittes Reich, Bezeichnung für das nationalsozialistische Deutschland, den NS-Staat
 Drittes Reich, deutsche Geschichte in den Jahren 1933–1945, siehe Zeit des Nationalsozialismus
 Drittes Reich, besonders von Joachim von Fiore verheißenes, glückliches Zeitalter, siehe Millenarismus
 Drittes Reich (Frege), Bereich objektiver Gedanken gemäß der Philosophie Gottlob Freges

Siehe auch:
 Das Dritte Reich (Begriffsklärung)
 Dritte Republik (Begriffsklärung)
 Erstes Reich (das Heilige Römische Reich)